Nīl kan syfta på följande platser:

Iran 

 Moḩammadābād-e Nīl, ort, Kurdistan, 
 Rūd-e Nīl, vattendrag, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar